Görgényi Dávid (Mór, 1990. augusztus 16. –) magyar labdarúgó, hátvéd.

Források 
Görgényi Dávid adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 
hlsz.hu

1990-ben született személyek
Élő személyek
Móriak
Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Vasas labdarúgói
A Vác FC labdarúgói